Мшені () — села у Нагірно-Карабаській Республіці:

 Мшені (Кашатаг) — у Кашатазькому районі;
 Мшені (Шаумян) — у Шаумянівському районі;